Olivos (desambiguação) pode se referir a:
Olivos
Los Olivos (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos